El Gallo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Gallo, San Luis Potosí, 
 El Gallo, Tantoyuca, 
 El Gallo, Guanajuato, 
 El Gallo, Tlalnelhuayocan, 
 El Gallo, Querétaro Arteaga, Pinal de Amoles, 

Robotskapade Mexikoförgreningar